Фёдор Потёмкин:
 Потёмкин, Фёдор Васильевич (1895—1973) — советский историк.
 Потёмкин, Фёдор Илларионович (ок. 1566 — ?) — государственный деятель времён Ивана Грозного.